Lower Town – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Lower Town – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Herefordshire
 Lower Town (Isles of Scilly) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kornwalia
 Lower Town – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire
 Lower Town – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire